Andreas Holmberg kan syfta på
 Andreas Holmberg (biskop), född 1966
 Andreas Holmberg (psalmöversättare), född 1970
 Andreas Holmberg (fotbollsspelare), född 1980